Ранчо Кемадо има више значења:

 Ранчо Кемадо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Кемадо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Кемадо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Кемадо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кемадо, Уерта де Таранго (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кемадо (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кемадо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Кемадо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Кемадо, Буенависта (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Кемадо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Кемадо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Кемадо, Ел Ранчито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Кемадо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Кемадо (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Кемадо (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Кемадо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Кемадо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Кемадо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Кемадо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Кемадо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Кемадо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Кемадо (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Кемадо, Серо ла Тотола (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Кемадо (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику